Eduardo Reyes peut faire référence à :
 Eduardo Reyes Ortíz (1907-?), footballeur bolivien ;
 Eduardo Reyes Pino (1951-), militant de l'indépendance catalan, député au Parlement de Catalogne.